Wyniki podnoszenia ciężarów na 59. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1985 roku w Södertälje (Szwecja). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 http://iwrp.net/pl/zawody?view=contest&id_zawody=65 
 Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów  - Dokładne wyniki

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1985 w sporcie